Noc – termin o kilku znaczeniach:

Geografia 
 noc – część doby, w czasie której Słońce znajduje się poniżej linii horyzontu
 noc polarna – występujące w strefach polarnych zjawisko, kiedy noc trwa przynajmniej 24 godziny
 biała noc – zjawisko, podczas którego zmierzch przechodzi bezpośrednio w świt

Zwyczaje 
 noc poślubna
 prawo pierwszej nocy 
 Noc Kupały
 noc sylwestrowa
 Noc Walpurgii – w mitologii nordyckiej noc zmarłych, złych duchów

Wydarzenia 
 Noc Listopadowa
 Noc paskiewiczowska
 Noc teczek
 noc kryształowa
 Noc długich noży
 Noc św. Bartłomieja
 Noc ołówków

Wydarzenia kulturalne 
 Noc Muzeów
 Noc Naukowców
 Noc kulturalna w Częstochowie
 Noc Kultury w Lublinie
 Noc Nenufarów

Noc w utworach 
 Noc – albańsko–macedoński film fabularny z roku 1998
 Noc – włosko-francuski dramat filmowy z 1961 roku 
 Noc – opowiadanie Jerzego Andrzejewskiego napisane w latach okupacji niemieckiej
 Noc – album Budki Suflera wydany w 1995 roku
 Noc – singel White’a 2115
 Noc generałów
 Noc i ciemność
 Noc i dzień
 Noc iguany
 Noc księżycowa
 Noc na Karlštejně
 Noc na Ziemi
 Noc noży
 Noc po ciężkim dniu
 Noc w bibliotece
 Noc w muzeum
 Noc w Wenecji
 Noc oczyszczenia
 Noc oczyszczenia: Anarchia
 Noc listopadowa

Inne 
 Noc i Mgła – tytuł tajnego dekretu nazistowskiego z 1941 roku
 Noc Jurija

Zobacz też 
 Nock
 Nods
 Nok
 Nokk
 Notz
Porównaj: dzień.